Мыслец — многозначный топоним.

 Мыслец — деревня в России.
 Мыслец — посёлок в России.
 Мыслец — река в России.